Josef Hölzl ist der Name folgender Personen:

* Josef Hölzl (Maler) (1809–1891), österreichischer Maler
 Josef Hölzl (Politiker) (1855–1937), österreichischer Politiker, Abgeordneter zum Tiroler Landtag und zum Österreichischen Abgeordnetenhaus
 Josef Hölzl (Beamter) (1901–1975), deutscher Ministerialbeamter und Staatssekretär
 Josef Hölzl (Warenkundler) (1925–2022), österreichischer Warenkundler
 Josef Hölzl (Pharmazeut) (1929–2013), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer